Piotr Stefański – poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa
 Piotr Stefański – perkusjonalista (zob. skład zespołu Lelek)